Miejscowości w USA:
 Haviland – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Kiowa
 Haviland – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Haviland – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding
 Haviland – krater uderzeniowy w stanie Kansas, w USA